Emil Schön – schermidore tedesco
 Fredrik Schön – lottatore svedese
 Helmut Schön – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Jan Hendrik Schön – fisico tedesco
 Mila Schön – stilista italiana
 Theodor von Schön – politico prussiano
 Wilhelm von Schoen – diplomatico tedesco

Pagine correlate
 Schon
 Schöne